Абориге́ны (от  – от начала) — на­се­ле­ние стра­ны в мо­мент её от­кры­тия ев­ро­пей­ца­ми и его по­том­ки. Определение «коренное население» является устаревшим, от­ра­жаю­щи­ми сло­жив­шие­ся ещё в ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од при­мор­диа­ли­ст­ские пред­став­ле­ния об ис­кон­но­сти на­ро­дов и их не­раз­рыв­ной свя­зи с за­ни­мае­мой ими тер­рито­ри­ей.

В современном международном и внутригосударственном праве проблема определения понятия «коренной народ» остается недостаточно урегулированной. Однако современное международное право в целом все-таки содержит определенное понимание относительно коренных народов. Под таковыми, как правило, понимаются «конкретные люди, исторически проживавшие на определенных территориях до прибытия на них людей, иной культуры, языка и этнического происхождения». Впрочем, представленное понимание сегодня не ограничивается только колониальным контекстом, предполагающим внешнее вмешательство. Напротив, оно охватывает все существующее типологическое и видовое разнообразие таких групп.

См. также:
 Аборигены Лация — первый из народов, к которому относился термин «абориген».
 Аборигены Австралии — чаще всего ныне термин «аборигены» применяют по отношению к исконным жителям Австралии.

 Аборигены Кубы.
 Аборигены островов Торресова пролива.
 Аборигены Тайваня.
 Аборигены Тасмании.

Названия 
 Абориген — пик в России.
 Абориген — сорт яблони.

В биологии 

 Аборигены — виды (или надвидовые объединения) организмов, возникшие в какой-либо местности и продолжающие существовать там по настоящее время (то же, что автохтоны).

В искусстве 
 «Абориген» — советский фильм 1989 года.
 «Абориген» — ямайский фильм 1982 года.

См. также 

 Аборигенная порода — исторически возникшая порода домашних животных.

Примечания